Pedro Araya Guerrero (1974) – politico cileno
Pedro Araya Ortiz (1929-2003) – politico cileno
Pedro Araya Toro (1942) – calciatore cileno
Pedro Segundo Araya Zavala (1925-1998) – cestista cileno